Steady ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Steady B (* 1969), US-amerikanischer Rapper und Produzent
 Steady Nelson (1913–1988), US-amerikanischer Jazztrompeter und Sänger
 Kool Rock Steady († 1996), US-amerikanischer Rapper

Steady bezeichnet:
 Steady (Website), eine deutsche Crowdfunding-Plattform

Siehe auch:
 Rock Steady
 Steady state